Code
XAU est un code, qui signifie :
 le code pour la cotation d'une once troy d'or sur les marchés financiers, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies).